Bockovac je naselje u općini Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Bockovac je imao 51 stanovnik.

Ostalo
 Udruga Roma "Lijepa riječ" Donji Miholjac

Vanjske poveznice
 http://www.viljevo.hr/

Izvori

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji